Мак Гордон (, 1904 — 1959) — один из известных американских авторов-лирицистов, создававших песенные тексты для кинофильмов.


Биография 
Родился в Варшаве в 1904 году, родители эмигрировали с ним в Нью-Йорк, США. Мальчиком Мак пел партию сопрано в менестрельном шоу. Потом он начал придумывать и разыгрывать комедийные сценки и на некоторое время стал поющим комиком в варьете. В конце 20-х годов он начинает писать слова к песням, а иногда и музыку для кинофильмов. С 1940 г. Мак Гордон работает с Гарри Уорреном. Временами Гордон сам пишет музыку для собственных текстов. Написал следующие хиты: «My Heart is an Open Book», «This is the Beginning of the End» и «Here Comes Cookie».

Композиции, использованные в фильмах 
{| class="" border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 style="float: width: 375px; margin: 0 0 1em 1em; border-collapse: collapse; border: 1px solid #E2E2E2;"
|Adored One (Лиллиан Рассел (1940)
|Afraid to Dream (Нельзя иметь всё (1937)<ref name=cant_have>{{Cite web |url=http://www.imdb.com/title/tt0029806/soundtrack |title=Нельзя иметь всё (1937) на IMDB. Раздел 'Музыка к фильму' |access-date=2012-03-24 |archive-date=2019-06-03 |archive-url=https://web.archive.org/web/20190603054219/https://www.imdb.com/title/tt0029806/soundtrack |deadlink=no }}</ref>)
|-
|All About Love
|Always the Lady (Три маленькие грустные девочки (1946))
|-
|And There You Are
|Are You in the Mood for Mischief (Паника (1939))
|-
|At Last
|The Baron Is in Conference (Та ночь в Рио (1941))
|-
|Blue Shadows and White Gardenias (Песня островов (1942))
|Boa Noite (Та ночь в Рио (1941))
|-
|Bundle of Joy
|But Definitely
|-
|Buy a Bar of Barry’s (Бедная маленькая богатенькая девочка (1936))
|By a Wishing Well (Моя счастливая звезда (1938))
|-
|Chattanooga Choo Choo (Серенада солнечной долины (1941), Чаттануга Чу Чу (1984))
|Chica Chica Boom Chic (Мира Брекинридж (1970), Та ночь в Рио (1941))
|-
|Classy Clothes Chris (Моя счастливая звезда (1938))
|Cooking Up a Show (Алмазная подкова (1945)
|-
|Could You Pass in Love (Моя счастливая звезда (1938))
|Danger — Love at Work (Нельзя иметь всё (1937))
|-
|Dessert Finale (Алмазная подкова (1945)
|Did You Ever See a Dream Walking?
|-
|Dig-Dig-Dig-Dig for Your Dinner
|Don’t Be Too Old Fashioned (Old Fashioned Girl)
|-
|Don’t Carry Tales out of School
|Don’t Let It Bother You
|-
|Down Argentina Way
|Down on Ami Ami Oni Oni Island (Песня островов (1942))
|-
|Every Time I Meet You
|Fare-Thee-Well, Dear Alma Mater
|-
|A Farmer’s Life Is a Very Merry Life (Три маленькие грустные девочки (1946))
|Fifth Avenue
|-
|Friendly Star
|Goodnight, Lovely Little Lady
|-
|Goodnight My Love (Ямочки (1936))
|Got My Mind on Music
|-
|The Great American Broadcast
|The Great White Way (Соседка (1953))
|-
|Grizzly Bear (special lyric)
|(Howdy Neighbor) Happy Harvest
|-
|I Can’t Begin to Tell You
|I Had the Craziest Dream
|-
|I Know Why (And So Do You) (Мемфисская красотка (1990))
|I Like a Military Tune
|-
|I Like Mike (Три маленькие грустные девочки (1946))
|I Like to Be Loved By You
|-
|I Love You Too Much, Muchacha
|I Never Felt This Way Before
|-
|I Never Knew Heaven Could Speak
|I Positively Refuse to Sing
|-
|I Take to You
|I Wanna Wander (Я люблю Мелвина (1953))
|-
|I Wish I Knew (Алмазная подкова (1945)
|I Wouldn’t Take a Million
|-
|I, Yi, Yi, Yi, Yi (I Like You Very Much) (Та ночь в Рио (1941))
|I’d Rather Have a Pal Than a Gal Anytime (Соседка (1953))
|-
|I’m Bubbling Over
|I’m Mad About the Girl Next Door (Соседка (1953))
|-
|I’m Olga from the Volga
|I’ve Got a Date with a Dream (Моя счастливая звезда (1938))
|-
|I’ve Got a Gal in Every Port
|I’ve Got a Gal in Kalamazoo
|-
|If I Love You a Mountain (Соседка (1953))
|If You Can’t Get a Girl in the Summertime
|-
|If You Feel Like Singing, Sing
|In Acapulco (Алмазная подкова (1945)
|-
|In Old Chicago
|It Happened in Sun Valley
|-
|It Never Rains But What It Pours
|It’s All in a Lifetime
|-
|It’s Just a New Spanish Custom
|It’s Swell of You
|-
|It’s the Animal in Me
|The Kiss Polka
|-
|Kokomo, Indiana
|A Lady Loves (Я люблю Мелвина (1953))
|-
|Let’s Bring New Glory to Old Glory
|Let’s K-nock K-nees
|-
|Let’s Play House
|Life Has Its Funny Little Ups and Downs (Я люблю Мелвина (1953))
|-
|Long Ago Last Night
|Love Thy Neighbor
|-
|The Loveliness of You (Нельзя иметь всё (1937))
|Lover’s Knot
|-
|Lullaby in Blue
|Maluna, Malalo, Mawaena (Hawaiian Drinking Song) (Песня островов (1942))
|-
|The Man with the Lollipop Song
|Marching Along (Plymouth Welcome Song) (Моя счастливая звезда (1938))
|-
|The Mason Dixon Line
|May I
|-
|Meet the Beat of My Heart
|Mem’ry Island
|-
|Military Man
|The More I See You (Алмазная подкова (1945)
|-
|The Nango (Nyango)
|Nenita
|-
|Never in a Million Years
|A Nickel’s Worth of Jive (Алмазная подкова (1945)
|-
|Nowhere Guy (Соседка (1953))
|O’Brien Has Gone Hawaiian (Песня островов (1942))
|-
|Oh, But I’m Happy
|Oh My Goodness
|-
|Oh My Love
|An Old Straw Hat
|-
|(Rolling Down Bowling Green) On a Little Two-Seat Tandem
|On the Boardwalk (In Atlantic City) (Три маленькие грустные девочки (1946))
|-
|Once in a Blue Moon
|Once Too Often
|-
|One Never Knows, Does One?
|Pan American Jubilee
|-
|People Like You and Me
|Play Me an Old Fashioned Melody (Алмазная подкова (1945)
|-
|Please Pardon Us We’re in Love (Нельзя иметь всё (1937))
|Plymouth Farewell Song (Alma Mater) (Моя счастливая звезда (1938))
|-
|Plymouth Rock (Моя счастливая звезда (1938))
|A Poem Set to Music
|-
|Powder, Lipstick and Rouge
|(Ho-Hum — Ho-Hum) A Quiet Little Place in the Country (Соседка (1953))
|-
|Red Robins, Bob Whites and Blue Birds
|Romance and Rhumba
|-
|Run Little Raindrop Run
|Sailor’s Chanty (It’s a Lie)
|-
|Saturday Afternoon Before the Game (Я люблю Мелвина (1953))
|Serenade in Blue
|-
|She Reminds Me of You
|Sing Me a Song of the Islands (Песня островов (1942))
|-
|Sing to Your Señorita
|Someday Soon
|-
|Somewhere in the Night (Три маленькие грустные девочки (1946))
|The Story of the Very Merry Widow
|-
|Sweet as a Song
|The More I See You (Алмазная подкова (1945)
|-
|There Will Never Be Another You
|There’s a Lull in My Life
|-
|There’s Nothing Like a Song
|They Met in Rio (A Midnight Serenade) (Та ночь в Рио (1941))
|-
|This Is Always
|This Is My Favorite City
|-
|This May Be the Night (Моя счастливая звезда (1938))
|Three Little Girls in Blue
|-
|Time Alone Will Tell
|Time on My Hands
|-
|Tra-La-La-La
|Tropical Magic
|-
|Two Dreams Met
|Wake Up and Live
|-
|Waltz Is King
|Wash Your Necks with a Bar of Peck’s
|-
|We Girls of the Chorus (Соседка (1953))
|We Have Been Around
|-
|We Have Never Met as of Yet (Я люблю Мелвина (1953))
|We’re a Couple of Broadway Brothers
|-
|A Weekend in Havana
|Welcome to the Diamond Horseshoe (Алмазная подкова (1945))
|-
|What’s Buzzin' Cousin? (Песня островов (1942))
|What’s So Good About Good Morning
|-
|When I Love I Love
|When I’m with You
|-
|Where Did You Learn to Dance? (Я люблю Мелвина (1953))
|Where You Are
|-
|Who Is the Beau of the Belle of New York?
|Worry About Tomorrow Tomorrow
|-
|Yankee Doodle Hayride
|You (Соседка (1953))
|-
|You Can’t Have Everything (Нельзя иметь всё (1937))
|You Can’t Say No to a Soldier
|-
|You Do
|You Hit the Spot
|-
|You Make Me Feel So Young (Три маленькие грустные девочки (1946))
|You, My Love
|-
|You Say the Sweetest Things (Baby)
|You’ll Never Know (Алмазная подкова (1945)
|-
|You’re Doing All Right (Соседка (1953))
|You’re My Little Pin Up Girl
|-
|You’ve Gotta Eat Your Spinach, Baby
|You’ve Gotta S-M-I-L-E to Be H-A-double P-Y
|-
|Young People
|}

 Награды и номинации 

 Награды 
 1943 — Оскар — Лучшая песня к фильму (You’ll Never Know)
 1986 — премия ASCAP Most Performed Feature Film Standards on TV (Chattanooga Choo Choo)

 Номинации 
 1940 — Оскар — Лучшая песня к фильму (Down Argentine Way)
 1941 — Оскар — Лучшая песня к фильму (Chattanooga Choo Choo)
 1942 — Оскар — Лучшая песня к фильму (I’ve Got a Gal in Kalamazoo)
 1944 — Оскар — Лучшая песня к фильму (I’m Making Believe)
 1946 — Оскар — Лучшая песня к фильму (I Can’t Begin to Tell You)
 1947 — Оскар — Лучшая песня к фильму (You Do)
 1949 — Оскар — Лучшая песня к фильму (Through a Long and Sleepless Night)
 1950 — Оскар — Лучшая песня к фильму (Bibbidi-Bobbidi-Boo'')

Примечания

Ссылки 
Композиции

Поэты-песенники США
Композиторы США
Лауреаты премии «Оскар» за лучшую песню к фильму
Члены Зала славы авторов песен